The Coster's Wedding – cortometraggio del 1904 diretto da Alf Collins
 The Coster's Wedding – cortometraggio del 1904 diretto da Lewin Fitzhamon
 The Coster's Wedding – cortometraggio del 1910 diretto da Theo Bouwmeester (Theo Frenkel)
 The Coster's Wedding – cortometraggio del 1913 diretto da Percy Stow